Der Deutsch-portugiesische Industrie- und Handelsverband (früher: Verband Portugiesischer Unternehmen in Deutschland  oder VPU) ist eine Vereinigung von in Deutschland tätigen Unternehmern, Selbstständigen und Freiberuflern, mit Bezug zu Portugal. Er ist beim Amtsgericht Bonn unter der Nummer 7257 im Vereinsregister eingetragen.

Der Verband wurde 1996 als eingetragener Verein in Bonn gegründet, wo er auch seinen Sitz hat. Seit Juli 2012 ist Rogério Pires Vorsitzender.

Der Verein versteht sich als Mittler zwischen Unternehmern, Managern und Freiberuflern beider Länder. Er will zum einen portugiesischen Initiativen Hilfe bei ihrem Eintritt in den deutschen Markt bieten, und zum anderen deutschen Unternehmen die Aufnahme von geschäftlichen Aktivitäten in der lusophonen Welt erleichtern, insbesondere in Portugal und dem portugiesischsprachigen Afrika.

In erster Linie bietet der Verband Unterstützung in rechtlichen, bürokratischen und interkulturellen Fragen an, neben Dienstleistungen wie Übersetzungen oder Vermittlung von Arbeitskräften. Gelegentlich veröffentlicht der VPU, in Zusammenarbeit mit der in Deutschland erscheinenden Portugal Post, ein portugiesisch-deutsches Branchenverzeichnis. Auch an Existenzgründerinitiativen in Deutschland ist der VPU beteiligt.

Zu den Kooperationspartnern zählen verschiedene Ministerien, Banken, Botschaften und Handelskammern in beiden Ländern, neben weiteren Organisationen, wie die Deutsch-Portugiesische Gesellschaft u. a.

Weblinks 
 
 Website des CCIPA (Câmara de Comércio e Indústria portuguesa na Alemanha - Deutsch-portugiesischer Industrie- und Handelsverband)
 Facebook-Seite des Vereins

Einzelnachweise 

Arbeitgeberverband
Wirtschaftsverband (Deutschland)
Wirtschaft (Portugal)
Deutsch-portugiesische Beziehungen
Gegründet 1996
Verein (Bonn)